Un magnetógrafo es uno de los dos tipos de instrumentos científicos:
 Un tipo especial de magnetómetro que registra una parcela de tiempo del campo magnético local cerca el instrumento; o

 Un telescopio capaz de producir magnetogramas:  mapas de intensidad de campo magnético y/o su dirección en un objeto distante como el , utilizando la separación [[Efecto Zeeman] u otras firmas magnéticas espectrales.